Máthé Dénes (1940) biológiai szakíró
 Máthé Dénes (1952) tanulmányíró, szerkesztő